Friedberg je označení pro:
 Friedberg (Hesensko) – německé město
 Friedberg (Bavorsko) – německé město 
 Friedberg (Štýrsko) – rakouská obec
 Friedberg – německý název české obce Místek
 Friedberg – německý název české obce Žulová
 Friedberg – německý název české obce Frymburk

Osoby:
 Václav Mořic Salomon von Friedberg (1625–1702) – obránce Brna proti Švédům r. 1645
 Emanuel Salomon Friedberg-Mírohorský (1829–1908) – český voják a intelektuál